Summit Pass kan syfta på följande :
 Summit Pass, Antarktis, ett bergspass i Antarktis
 Summit Pass, British Columbia, ett bergspass i Kanada